«Элька и Звёздный почтальон» — российский новогодний мультфильм студии «Тема» и компании «Элизиум» 2004 года. Является приквелом мультфильма «Элька».

Сюжет 
Среди снегов Арктики стоит терем Деда Мороза. Весточка — Звёздный почтальон прилетела и разбудила Деда Мороза, задремавшего, пока подарки для детей пакуются в мешки. Когда подарки в мешках были погружены в сани, в которые запряжены олени, Дед Мороз отправился в путь. Один мешок вылетел на повороте и упал возле снежного дома белых медведей. Там жил медвежонок Элька, его мама, дедушка и бабушка. Утром мешок с подарками нашла чайка и стала искать в нём что-то ценное для себя. Элька отобрал у неё мешок, решив вернуть владельцу. В это время родные Эльки обсуждали, что и как подарить ему на Новый год. Элька познакомился с Весточкой, которая искала пропавший мешок, вернул ей подарки и рассказал о своей мечте — иметь друга. Весточка предложила ему написать письмо, которое она доставит детям, ведь она Звёздный почтальон. Элька написал письмо, что хочет дружить. Весточка улетела. А вскоре местный почтальон приехал на почтовой машине, и Элька вместе с дедушкой сел читать письма от детей. Дед Мороз подарил Эльке коньки и клюшку для хоккея.

Дата загрузки с YouTube 
9 июня 2011 (не указано)

Создатели 
 Авторы идеи: Владимир Саков, Александр Лукьянчиков
 Автор сценария — Владимир Саков
 Режиссёр — Васико Бедошвили
 Художники-постановщики: Александр Лукьянчиков, Виктория Колегаева
 Композитор — Иван Бурлачко при участии Евгении Теджетовой
 Звукорежиссёр: Владимир Орёл
 Мультипликаторы: Юрий Бутырин, Василий Шевченко, Владимир Захаров, Олег Хрушков, О. Крепс, Татьяна Плотникова, А. Подколзин, Мария Никулина, Алексей Штыхин, Марина Тябут, В. Улитин, Андрей Парыгин
 Сборка монтаж — Кирилл Каркузаки
 Спецэффекты: В. Кудрявцев, Кирилл Каркузаки, Н. Скороспелкин
 Звукооператоры: А. Самохин, Вадим Круглов
 Музыка в исполнении «Залив Кита»
 Песня Эльки: музыка В. Бурлачко, слова В. Саков, исполняет Л. Брохман
 Исполнительный продюсер — Владимир Саков
 Генеральный продюсер — Михаил Энтин

Роли озвучивали 
 Лариса Брохман — Элька
 Александр Пожаров — Умка, дедушка Эльки
 Елена Габец — Чайка
 Людмила Дребнёва — Бабушка Эльки
 Дарья Белоусова — Мама Эльки
 Ольга Шорохова — Весточка
 А. Вологдин — Почтальон
 А. Каринский — Дед Мороз

Награды 
 2006 — Всероссийский фестиваль визуальных искусств в ВДЦ «Орлёнок»: Гран-при «За Разработку нового российского анимационного образа детского героя».
 2006 — 11 Международный фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка» : Приз фестиваля «За лучший персонаж детского анимационного кино» присуждается медвежонку Эльке.

Примечания

Источники 
 Бородин Георгий: «Новогодняя анимация» 2007 
 Бородин Георгий: Образ Деда Мороза в российской анимации 2007

Ссылки 
 
 Элька и Звёздный почтальон — youtube 

Рисованные мультфильмы России 2004 года
Мультфильмы на русском языке
Студия Тема
Мультфильмы о медведях
Новогодние мультфильмы России
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов